Щу́ка:

 Щуки () — род костистых рыб отряда щукообразных.
 Щука, или обыкновенная щука () — рыба рода щук.
 Щука — надувная байдарка для занятия водным туризмом.
 «Щука» — российская кинокомпания, производящая телевизионные фильмы и сериалы.
 «Щука» — неофициальное прозвище Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.
 «Щука» — разговорное название паровозов серии «Щ» конструкции Н. Л. Щукина.
 «Щука» — торговый центр у станции метро  в Москве.

Оружие 
 Щука — российская подводная лодка типа «Сом» 1905 года.
 Подводные лодки типа «Щука» — тип советских средних подводных лодок времён ВОВ.
 Подводные лодки проекта 671РТМ(К) «Щука» — тип советских атомных подводных лодок второго поколения.
 Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» — тип советских атомных подводных лодок третьего поколения.
 Названия «Pike» («Щука») и «Pikerel» («Щурёнок») носили также несколько подводных лодок ВМС США.
 П-1 — крылатая противокорабельная ракета КСЩ «Щука» (4К32).
 Щука — реактивная авиационная морская торпеда РАМТ-1400.
 Щука — радиопередатчик Р-652, устанавливавшийся на советских подводных лодках.

Реки 
 Щука — река в Новгородской области, приток Мсты.
 Щука — река в Кировской области, приток Суводи.

Фамилия 
 Щука — фамилия из списка дворянских родов Гродненской губернии.
 Щука, Мечислав (1898—1927) — польский художник-авангардист.
 Щука, Михаил (ум. 1709) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Щука, Станислав Антоний (1654—1710) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

См. также 
 Панцирниковые, или Панцирные щуки  — семейство рыб отряда Панцирникообразные.
 Командир счастливой «Щуки» — героико-приключенческий фильм о моряках-подводниках (СССР, 1972).
 Pike («щука») — язык программирования с C++-подобным синтаксисом.
 Щуки (значения)